Nachbar steht für:
 Nachbar, Person, die neben einer anderen Person wohnt
 Nachbar, Knoten, der durch eine Kante verbunden ist, siehe Nachbarschaft (Graphentheorie)

Nachbar ist der Familienname folgender Personen:
 Arian Nachbar (* 1977), deutscher Shorttracker
 Boštjan Nachbar (* 1980), slowenischer Basketballspieler
 Herbert Nachbar (1930–1980), deutscher Schriftsteller
 Otis Nachbar (* 1954), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Der Nachbar
 Friedlicher Nachbar
 Nachbarschaft
 Nachbarn
 Neighbour Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik